Jurka ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Jurka (* 1970), tschechischer Badmintonspieler
 Karl Jurka (* 1952), österreichischer strategischer Politikberater 
 Raimundas Jurka (* 1978), litauischer Rechtswissenschaftler

Siehe auch:
 Yurka